Der Dreiband-Weltcup 2008/2 war das zweite UMB/CEB-Weltcupturnier im 22. Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 30. Juni bis zum 6. Juli 2008 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Matosinhos statt. Es war das erste Dreiband-Weltcup Turnier in Matosinhos.

Geschichte 
Nach seinem famosen Gewinn der Europameisterschaft vor vier Wochen sicherte sich Dick Jaspers seinen 15. Weltcupsieg in Portugal. Damit war der Kampf um den Weltcup-Gesamtsieg nach seiner Erstrundenniederlage von Sluiskil für ihn wieder offen. Im Finale gab es einen sicheren 3:1 Satzsieg gegen Daniel Sánchez. Platz drei belegten der Schwede Torbjörn Blomdahl und der Koreaner Kim Kyung-roul. In der Gesamtwertung führt nach zwei Turnieren Frédéric Caudron mit 106 Punkten vor Jaspers mit 88 Punkten.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte

Turniermodus 
In Matosinhos wurden vier Qualifikationsrunden gespielt. Aus der letzten Qualifikationsrunde qualifizierten sich die 12 Gruppensieger für die Finalrunde. Hinzu kamen Wildcardspieler des Ausrichters und der Verbände aus Amerika, Asien und Europa sowie der UMB. Gespielt wurde das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 SV = Satzverhältnis
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Teilnehmer 

nach Weltrangliste:
  Torbjörn Blomdahl
  Frédéric Caudron
  Daniel Sánchez
  Dick Jaspers
  Roland Forthomme
  Ryūji Umeda
  Martin Horn
  Nikos Polychronopoulos
  Kim Kyung-roul
  Ramón Rodriguez
  Eddy Merckx
  Marco Zanetti

Wildcardspieler:

1 × UMB:  George Sakkas
1 × CEB:  Jean Paul de Bruijn
2 × ACBC:  Takao Miyashita,  Choi Sung-won
2 × CPB:  Javier Teran,  Miguel Almaraz
2 × organisierender Verband:  Vasco Gomes,  Manuel Santos Oliveira

Hauptqualifikation

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Abschlusstabelle 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden nicht alle Spieler aufgeführt, sondern nur die 32 Teilnehmer der Finalrunde.

Einzelnachweise 

2008 2
Karambolageveranstaltung 2008
Billardturnier in Portugal
Sportveranstaltung in Matosinhos